Следи списак фудбалских репрезентација према надимцима.

АФК (Азијска фудбалска конфедерација)

КАФ (Афричка фудбалска конфедерација)

КОНКАКАФ

КОНМЕБОЛ (Јужна Америка)

ОФК (Фудбалска конфедерација Океаније)

УЕФА (Унија европских фудбалских асоцијација)

Бивше репрезентације

Референце 

Фудбал